Dwergsaffraangors
 Geelkinsaffraangors
 Gewone saffraangors
 Graslandsaffraangors
 Grijsflanksaffraangors
 Grijsneksaffraangors
 Grijsrugsaffraangors
 Groengele saffraangors
 Grote saffraangors
 Montesaffraangors
 Patagonische saffraangors
 Punasaffraangors
 Witstaartsaffraangors